Il singolare maschile dell'Estoril Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Roger Federer era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il torneo si è concluso con la vittoria di Albert Montañés che ha sconfitto in finale James Blake.

Teste di serie

  Gilles Simon (quarti di finale)
  Nikolaj Davydenko (semifinali)
  David Ferrer (secondo turno)
  James Blake (finale)

 David Nalbandian  (primo turno) 
 Mardy Fish (quarti di finale)
 Albert Montañés (campione)
 Florent Serra (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Estoril Open 2009
ATP World Tour 2009